AH Скорпиона (AH Sco) — красный сверхгигант, переменная звезда в созвездии Скорпиона. Обладая радиусом около 1411 , является одной из крупнейших известных звезд.

Является полуправильной переменной с основным периодом 714 дней. Видимая звёздная величина изменяется в интервале от 6,5 до 9,6m Длительные вторичные периоды обнаружены не были.

При моделировании AH Скорпиона вблизи максимума светимости была определена температура 3682 K и светимость 330000 , что привело к оценке радиуса 1411 .

AH Скорпиона окружена пылевой оболочкой, в богатом кислородом окружающем веществе обнаружены мазеры SiO, H2O и OH. Измерения положения мазеров при помощи РСДБ-наблюдений позволили с высокой точностью оценить расстояние до звезды, равное 2260 пк. В момент наблюдений мазеры приближались к звезде со скоростью 13 км/с, что свидетельствовало о процессе сжатия с фазой 0,55 относительно вариаций светимости.

Примечания 

Звёзды созвездия Скорпиона
Переменные звёзды
Полуправильные переменные звёзды
Красные сверхгиганты
Звёзды M-класса